Бугор () — село, Чуйковский сельский совет, Ямпольский район, Сумская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5925684902. Население по переписи 2001 года составляло 34 человека .

Географическое положение 
Село Бугор находится между городом Дружба и селом Чуйковка (0,5 км).

Примечания